Бенедиктас Ванагас (, род. 16 марта 1977, Вильнюс, Литва) — литовский автогонщик, участник «Ралли Дакар» в классе автомобилей.

Результаты выступлений на Ралли Дакар

Примечания

Ссылки 
 Профиль на facebook

Автогонщики ралли «Дакар»
Раллисты Литвы
Родившиеся в Вильнюсе